Hrvatska:
 Rajčići (Novska), gradsko naselje Novske

BiH:
 Rajčići (Visoko, BiH), naselje u općini Visoko